Have I Offended Someone? è un album discografico di raccolta postumo del chitarrista Frank Zappa, pubblicato nel 1997.

Tracce

 Bobby Brown – 2:43 (remixed Sheik Yerbouti version)
 Disco Boy – 4:23 (reconstructed & remixed from Zoot Allures version)
 Goblin Girl – 4:19 (remixed & slowed down You Are What You Is version)
 In France – 3:30 (remixed Them or Us version)
 He's So Gay – 2:45 (remixed Thing-Fish version)
 SEX – 3:44 (The Man from Utopia version)
 Titties 'n Beer – 4:37 (edited Zappa in New York version)
 We're Turning Again – 4:56 (remixed Frank Zappa Meets the Mothers of Prevention version)
 Dumb All Over – 5:43 (previously unreleased live version)
 Catholic Girls – 3:51 (edited Joe's Garage version)
 Dinah-Moe Humm – 7:14 (remixed & edited Over-Nite Sensation version)
 Tinsel Town Rebellion – 4:24 (Does Humor Belong in Music? video version)
 Valley Girl – 4:50 (Ship Arriving Too Late to Save a Drowning Witch version)
 Jewish Princess – 3:15 (Sheik Yerbouti version)
 Yo Cats – 3:32 (remixed Frank Zappa Meets the Mothers of Prevention version)

Collegamenti esterni